Il doppio del torneo di tennis Dayton Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hank Pfister e Butch Walts che hanno battuto in finale Jeff Borowiak e Andrew Pattison 6-4, 7-6

Teste di serie 
 Fred McNair /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Jürgen Fassbender /  Geoff Masters (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dayton Open 1977